Buda Ferenc (1936–) magyar költő, műfordító.
Buda Ferenc (?) helytörténész